Herman Odelberg ist der Name folgender Personen:

* Herman Odelberg (Kunsthistoriker) (1840–1878), schwedische Kunsthistoriker
 Herman Odelberg (Bergbauindustrieller) (1731–1783), schwedischer Bergbauindustrieller